Az érzékenyítés vagy szenzitizáció több dolgot jelenthet:

 általános értelemben valamilyen kérdésre való fokozottabb érzékenység kifejlesztése
 érzékenyítés immunológiai értelemben
 érzékenyítés neurobiológiai értelemben
 érzékenyítés szociális értelemben